Stephen Hitchell est un producteur de musique électronique vivant à Chicago.

Pseudonymes
Soultek
Intrusion
cv313
Phase90
Radius
variant
phase90

Groupes
cv313 (avec Rod Modell)
Echospace (avec Rod Modell)
Empathy Boxx (avec Josh Werner)
soundshift (avec Jamal Wallace)
Vivace (avec Jackie Kay)

Liens externes
Discogs
Portail officiel de ses labels

Ingénieur du son américain
Musicien de musique électronique de Chicago
Techno de Détroit
Producteur américain de musique électronique